

Biografia

Carriera politica 
Esponente del Partito Democratico, nel 2009 è stata eletta sindaco di Montemarciano col 49,52% dei voti alla testa della lista civica Montemarciano Democrazia e Solidarietà, nelle cui file era stata consigliere comunale nella legislatura precedente e detenendo così il primato di primo sindaco donna nella storia del Comune.
Ripresentatasi nel 2014, viene riconfermata col 46,76% dei voti. Inoltre è responsabile per i rapporti con la regione dell'ANCI Marche. Con l'introduzione della Riforma Delrio è stata proposta dal Partito Democratico come candidata alla presidenza della provincia di Ancona. Il 13 ottobre 2014 diventa la nuova presidente, rimanendo in carica sino al 31 ottobre 2018, quando le succede il sindaco di Cupramontana, Luigi Cerioni.

Note

Voci correlate 
Presidenti della Provincia di Ancona

Collegamenti esterni 
 

Presidenti della Provincia di Ancona
Politici dei Democratici di Sinistra
Politici del Partito Democratico (Italia)
Sindaci in Italia